De Engelse voetbalclub Stoke City FC kwam in het seizoen 2001–2002 voor de 94ste keer uit in het Engelse profvoetbal. Het was het achtste seizoen dat de club uit Stoke-on-Trent in de Football League Second Division speelde, inmiddels de derde divisie van het Engelse profvoetbal sinds de introductie (seizoen 1992–1993) van de Premier League.

Na de vijfde plaats in het voorafgaande seizoen eindigden The Potters opnieuw op de vijfde plaats in de eindrangschikking van de op twee na hoogste divisie. De club stond onder leiding van de IJslander Guðjón Þórðarson, wiens komst vooral het gevolg was van het feit dat de club in het najaar van 1999 was overgenomen door een IJslandse investeringsmaatschappij.

Een van de nieuwkomers dit seizoen bij Stoke was de Nederlandse aanvaller Peter Hoekstra, die werd overgenomen van Ajax Amsterdam. Het voorgaande seizoen kwam hij op huurbasis uit voor FC Groningen.
 
De club deed opnieuw lange tijd mee in de subtop en wist zich dankzij de vijfde plaats uiteindelijk te plaatsen voor de play-offs voor promotie. Daarin won Stoke over twee duels van Cardiff City. In de finale, gespeeld op 11 mei 2002, won de ploeg vervolgens met 2-0 van Brentford door treffers van Deon Burton en Ben Burgess (eigen doelpunt), waardoor promotie naar de Football League First Division een feit was. Desondanks werd coach Þórðarson vier dagen later de laan uitgestuurd. Hij werd vervangen door Steve Cotterill. Wayne Thomas werd aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Player of the Season.

Football League Second Division

Wedstrijden

Eindstand

Play-offs

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de Football League Cup in het seizoen 2001/02.

Football League Trophy

Wedstrijden

2002
Stoke City